Väljaküla ist der Name folgender Dörfer in Estland:

 Väljaküla (Alatskivi) in der Landgemeinde Alatskivi, Kreis Tartu
 Väljaküla (Saarde) in der Landgemeinde Saarde, Kreis Pärnu
 Väljaküla (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Väljaküla (Tõlliste) in der Landgemeinde Tõlliste, Kreis Valga
 Koigi-Väljaküla, bis 2017 Väljaküla, in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Väljamõisa, bis 2017 Väljaküla, in der Landgemeinde Saaremaa, Kreis Saare